Toponímia:
 Germània (regió), regió europea habitada principalment pels pobles germànics, posteriorment fou dividida en diverses províncies romanes 
 Germània Superior, província romana creada per Cèsar August en un territori conquistat anys enrere per Juli Cèsar que ocupava Alsàcia, part de l'actual Suïssa i la riba occidental de la part alta del Rin
 Germània Inferior, província romana que inclou aproximadament els territoris actuals d'Holanda, part de Bèlgica i la zona d'Alemanya tocant al Rin
 Germània Prima, província romana
 Germània Secunda, província romana
 Regne de Germània, format per la part oriental del regne carolingi a partir del 843 
 Imperi Germànic o Sacre Imperi Romanogermànic, unió política d'un conglomerat d'estats de l'Europa Central, que es va mantenir des de l'edat mitjana fins a l'acabament de l'Edat moderna
 (241) Germania, asteroide
 Germània (llibre), llibre de l'historiador romà Tàcit
 Editorial Germania, empresa editorial amb seu a Alzira
 Germania de Mallorca, revolta popular del  al Regne de Mallorca